Haarms ist der Familienname folgender Personen:

 Bobby Haarms (1934–2009), niederländischer Fußballspieler und -trainer
 Matt Haarms (* 1997), niederländischer Basketballspieler